Llandovery kan syfta på

Llandovery (stad), en stad i Wales, Storbritannien
Llandovery (epok), en geologisk tidsperiod